

Osoby 
 pustelnik (eremita) – osoba, która z pobudek religijnych wycofała się z życia w społeczeństwie, decydując się na życie w izolacji i celibacie
 Adam Pustelnik – polski wspinacz, taternik, alpinista
 Anastazja Pustelnik FDC – polska zakonnica, autorka książek kucharskich
 Piotr Pustelnik – polski alpinista i himalaista

Miejscowości w Polsce 
 Pustelnik – część miasta Marki, dawniej samodzielna miejscowość i gmina
 Pustelnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Marciszów 
 Pustelnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Pustelnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Pustelnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów 
 Pustelnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Pustelnik – część wsi Straszęcin w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków

Sztuki plastyczne 
 „Pustelnik” – jedna z kart tarota
 „Pustelnik” – obraz Michaiła Niestierowa

Zoologia 
 pustelnik – ptak z rodzaju Phaethornis (z rodziny kolibrów)
 pustelnik (potocznie rak pustelnik) – przedstawiciel jednego z podrzędów dziesięcionogów
 pustelnik brunatny – gatunek pająka

Inne 
 Pustelnik – jezioro w gminie Wieleń, na północ od Rzecina Planów
 Pustelnik – strumień we Wzgórzach Piastowskich
 Pustelnik – wzgórze w Paśmie Sowińca w Krakowie
 Pustelnik – dawna gmina
 Pustelnik – stacja towarowa w Pustelniku, w gminie Stanisławów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim